|-
| 68101 - || || 22 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 68102 - || || 23 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 68103 - || || 28 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 68104 - || || 29 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68105 - || || 29 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68106 - || || 29 de desembre, 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 68107 - || || 30 de desembre, 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 68108 - || || 30 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68109 - || || 17 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68110 - || || 17 de desembre, 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68111 - || || 27 de desembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68112 - || || 19 de desembre, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68113 - || || 21 de desembre, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 68114 - || 2001 AC || 1 de gener, 2001 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| 68115 - || || 3 de gener, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 68116 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68117 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68118 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68119 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68120 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68121 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68122 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68123 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68124 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68125 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68126 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68127 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68128 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68129 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68130 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68131 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68132 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68133 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68134 - || || 4 de gener, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 68135 - || || 2 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68136 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68137 - || || 3 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68138 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68139 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68140 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68141 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68142 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68143 - || || 5 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68144 - || || 1 de gener, 2001 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky, L. Kiss
|-
| 68145 - || || 7 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68146 - || || 7 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68147 - || || 15 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 68148 - || || 15 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 68149 - || || 4 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68150 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68151 - || || 15 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68152 - || 2001 BO || 17 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 68153 - || 2001 BV || 17 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 68154 - || || 16 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68155 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68156 - || || 16 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68157 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68158 - || || 21 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 68159 - || || 21 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 68160 - || || 19 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68161 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68162 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68163 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68164 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68165 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68166 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68167 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68168 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68169 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68170 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68171 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68172 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68173 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68174 - || || 24 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68175 - || || 20 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68176 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68177 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68178 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68179 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68180 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68181 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68182 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68183 - || || 24 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68184 - || || 25 de gener, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 68185 - || || 28 de gener, 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 68186 - || || 17 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68187 - || || 18 de gener, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 68188 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68189 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68190 - || || 21 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68191 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68192 - || || 31 de gener, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 68193 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68194 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68195 - || || 31 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 68196 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68197 - || || 26 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68198 - || || 29 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68199 - || || 31 de gener, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 68200 - || || 26 de gener, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
8